Martinez Rivas bzw. Martínez Rivas ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Martinez Rivas (* 1957), galicischer Autor, Poet und Journalist, siehe Manuel Rivas
 Yuberjen Herney Martínez Rivas (* 1991), kolumbianischer Boxer, siehe Yuberjen Martínez

Siehe auch:

 Rivas Martínez